Manitou Beach bezeichnet folgende Siedlungen
 Manitou Beach (Lenawee, Michigan)
 Manitou Beach (Presque Isle, Michigan)
 Manitou Beach (New York)
 Manitou Beach (Washington)

 Manitou Beach (Saskatchewan)